Alonso Gutiérrez puede referirse:

a la combinación del nombre Alonso y el apellido Gutiérrez:
 Alonso Gutiérrez de Madrid o de la Cavallería, financiero judeoconverso de finales del siglo XV y comienzos del XVI;
 fray Alonso de la Vera Cruz, clérigo y filósofo hispano-mexicano del siglo XVI;
 Alonso Gutiérrez de Cisniega, personaje de la novela histórica Trafalgar, uno de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós;
 Alonso Gutiérrez Espinosa (1937), pintor mexicano nacido en Mérida, Yucatán;

a la combinación de los apellidos Alonso y Gutiérrez:
Rafael Alonso Gutiérrez (1890-1936), asesinado al comienzo de la Guerra Civil Española, declarado beato por la iglesia católica.

Notas